Tom Martin peut désigner :
 Tom Martin (1947-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Tom Martin (1964-), scénariste et producteur américain.
Tom Martin (2008-), skateboardeur français.